Il Campionato europeo FIA di Formula 3 2014 è stata la terza edizione di questo campionato, erede del campionato europeo di F3 disputato tra il 1975 e il 1984, in forma di serie di gare, e proseguito poi, fino al 2002, con la formula della gara unica. Il campionato è stato vinto dall'esordiente Esteban Ocon e dalla Prema Powerteam.

Calendario 

Un calendario provvisorio di undici turni è stato annunciato il 4 dicembre del 2013. La serie è tornata a Pau dopo un'assenza di un anno, poiché l'evento britannico di F3 precedentemente programmato nel 2013 è stato cancellato, dopo una ristrutturazione del calendario del campionato.

Piloti e team

Classifiche

Sistema di punteggio

Classifica piloti 
(legenda)

† — Piloti che non hanno concluso la gara ma sono stati classificati avendo percorso oltre il 90% della distanza di gara.

Classifica esordienti 
(legenda)

† — Piloti che non hanno concluso la gara ma sono stati classificati avendo percorso oltre il 90% della distanza di gara.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni